Geschichtsblätter steht für
 Fuldaer Geschichtsblätter 
 Hanauer Geschichtsblätter
 Hannoversche Geschichtsblätter
 Hansische Geschichtsblätter
 Ludwigsburger Geschichtsblätter
 Mennonitische Geschichtsblätter
 Wiener Geschichtsblätter